Tom Clancy's Ghost Recon (computerspelserie), een computerspelserie van Ubisoft
 Tom Clancy's Ghost Recon (computerspel), het eerste spel uit de hierboven genoemde serie